Clarice Piovesan – attrice brasiliana
 Flávia Piovesan – avvocata brasiliana
 Primo Piovesan – scrittore, attore teatrale e giornalista italiano
 Sirio Piovesan – violinista italiano